Sigmund er et fornavn og efternavn. Sigmund er en afart af det mandlige fornavn Siegmund (se dette). En anden form er navnet Sigismund.

Kendte bærere af navnet

Fornavn 
 Sigmund – fader til Sigurd Fafnersbane i Eddaen
 Sigmund den ældre i Færingesagaen
 Sigmund Freud (1856–1939) – østrigsk neurolog og grundlægger af psykoanalysen
 Sigmund Graff (1898–1979) – tysk dramatiker
 Sigmund Hemmel (ca. 1520–1565) – tysk komponist fra Reformationstiden
 Sigmund Jähn (født 1937) – den første tyske astronaut
 Sigmund Moosauer (1877–1944) – tysk læge og første sanitetschef for Kriegsmarine
 Sigmund Romberg (1887–1951) – amerikanisk komponist af ungarsk herkomst
 Sigmund Trondheim (født 1995) – dansk sanger

Efternavn 
 Anne-Marie Sigmund (født 1941) – præsident for Den Europæiske Unions Økonomiske og Sociale Komité (EESC)
 Elsbeth Sigmund (født 1942) – schweizisk skuespillerinde
 Helmut Sigmund (?-2009) – østrigsk ORF-moderator
 Oskar Sigmund (1919–2008) – tysk komponist, organist og musikvidenskabsmand
 Rudolf Sigmund (1903–1976) – østrigsk politiker (SPÖ)

Drengenavne